Die Serie A 1971/72 war die 40. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 3. Oktober 1971 und endete am 28. Mai 1972.

Die Meisterschaft sicherte sich Juventus Turin erst am letzten Spieltag vor dem AC Mailand. Durch den Gewinn der Meisterschaft durfte Juventus am Europapokal der Landesmeister 1972/73 teilnehmen. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich der AC Turin, Cagliari Calcio, Inter Mailand und der ACF Fiorentina. Der Vizemeister AC Mailand qualifizierte sich als Sieger der Coppa Italia für den Europapokal der Pokalsieger 1972/73 des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten der AC Mantova, US Catanzaro sowie der Varese FC.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1971/72
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1971
Fußballsaison 1971/72